Чередниченко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 Чередниченко, Анастасия Никоновна (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чередниченко, Анатолий Григорьевич (род. 1956) — украинский спортсмен, политический деятель.

В 
 Алчевский, Василий Иванович (Чередниченко; 1904—1975) — советский артист оперетты, актёр, народный артист РСФСР.
 Чередниченко, Василий Панкратович (1870—1918) — революционер, один из руководителей вооружённого восстания за власть Советов на Криворожье.

И 
 Чередниченко, Игорь Викторович (род. 1984) — украинский футболист, защитник.
 Чередниченко, Иван Антонович (1910—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

К, Л, М 
 Чередниченко, Константин Константинович (1920—1991) — советский партийный и государственный деятель, заместитель министра химической промышленности СССР.
 Чередниченко, Леонид Григорьевич (1921—1990) — гвардии майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чередниченко, Марк Васильевич (1908—1993) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Н 
 Чередниченко, Надежда Илларионовна (1927—2019) — советская актриса.
 Чередниченко, Николай Илларионович (1918—1980) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

П 
 Чередниченко, Пелагея Григорьевна — Герой Социалистического Труда.
 Чередниченко, Павел Алексеевич (1910—1949) — советский сталевар, лауреат Сталинской премии.

С, Т 
 Чередниченко, Светлана Викторовна (род. 1984) — украинская шахматистка.
 Чередниченко, Сергей Андреевич (род. 1981) — литературный критик, прозаик, преподаватель Литературного института, директор и редактор журнала «Вопросы литературы».
 Чередниченко, Татьяна Васильевна (1955—2003) — музыковед.